L'ispettore (The Inspector) – film del 1962 diretto da Philip Dunne
 L'ispettore (The Inspector) – serie animata